Sorcerer est un terme anglais signifiant sorcier en français.

Cinéma 

 Sorcerer, titre original de Le Convoi de la peur, film américain réalisé par William Friedkin, sorti en 1977.

Jeu vidéo 

 Sorcerer, un jeu vidéo, édité en 1984.

Musique

Album 

 , album de jazz hard bop de  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti en 1977.

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti en 1968 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi